Pavel Věchet (ur. 1976) – czeski skoczek narciarski.

W zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego zadebiutował w styczniu 1992 w Libercu, gdzie zajął 30. miejsce. Dwukrotnie w swojej karierze stał na podium w konkursach tej rangi. Pod koniec sezonu 1992/1993 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata w Lillehammer. W tym samym sezonie wystartował jeszcze w Oslo, zajmując 18. miejsce i uzyskując w ten sposób najlepszy wynik w swojej karierze w zawodach tej rangi. Na zakończenie sezonu w Planicy zajął 7. miejsce w konkursie drużynowym, oraz 35. miejsce w indywidualnym. Jego ostatnim międzynarodowym startem był występ w konkursie drużynowym podczas Uniwersjady w roku 1999, gdzie wraz z zespołem uplasował się na 5. miejscu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 1997  Jeonju/Muju – 6. miejsce (skocznia normalna), 10. miejsce (skocznia duża)
  Drużynowo
 1997  Jeonju/Muju – 5. miejsce
 1999  Poprad/Szczyrbskie Jezioro – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 103.
 sezon 1992/1993: 63.
 sezon 1994/1995: 40.
 sezon 1995/1996: 26.
 sezon 1996/1997: 55.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Liberec – 29 stycznia 1995 (2. miejsce)
  Courchevel – 14 marca 1997 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976